As Termas do Gerês, também conhecidas como Caldas do Gerês, ou simplesmente Gerês, é uma vila situada na freguesia de Vilar da Veiga, do município de Terras de Bouro. Foi elevada a vila em 16 de agosto de 1991, sob a designação de Termas do Gerês.

Ver também
Termas do Gerês - as termas situadas nesta localidade e que lhe dão o nome

Vilas de Portugal
Terras de Bouro